Thais dos Reis Vilela  (Uberaba-MG,  — São José dos Campos-SP, ) foi uma psicóloga brasileira. Thais Vilela, foi graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU (2004). Mestre em Ciências pela UNIFESP (2013). Especialista em Terapia Cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva – ITC/SP (2013). Especialista em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM (2005). Formação em Coaching pela Academia Emocional/SP (2012). Certificação no Programa Coaching de Excelência pela Academia Emocional/SP (2016). Treinamento em Entrevista Motivacional (2015) com Neliana Buzi Figlie. Doutoranda pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da UNIFESP, mas com o doutorado formal interrompido por um trágico acidente de carro.

Thais Vilela participava ativamente de diversos projetos, dentre eles como membro da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (ABEAD) e também membro do grupo de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes (INPD) da Universidade de São Paulo.

Dentre as contribuições que fizeram a Thaís Vilela merecedora desse reconhecimento histórico estão os inúmeros trabalhos científicos, acadêmicos e práticos realizados em torno da Dependência Química e da Terapia Cognitiva. Seu envolvimento com a área de dependência química iniciou em 2003, ainda na graduação, por influência da Prof. Dra. Maria Luiza Segatto. No IP (Instituto de Psicologia) da Universidade Federal de Uberlândia, iniciou estudos nesta área, trabalhando 3 anos em pesquisa voltada a "Eficácia da Intervenção Motivacional com adolescentes e jovens atendidos em salas de emergência por consumo de álcool". Já graduada, a partir de 2005 serviu ao Grupo Salva Vidas, em Uberlândia-MG, com o atendimento psicológico individual e em grupo a adolescentes e adultos usuários de substâncias psicoativas, prestando serviços à instituição, pacientes e famílias até novembro de 2007.

A partir de 2007, por ocasião de seu casamento com o engenheiro da Embraer Dr. Luciano Afonso da Silva, mudou-se para São José dos Campos-SP, onde deu continuidade aos trabalhos de pesquisa e trabalhos na área de dependência química e um pouco mais tarde associado área cognitiva comportamental.

De 2009 a 2011, iniciou trabalho voluntario no CUIDA (Centro Utilitário de Intervenção e Apoio aos Filhos de Dependentes de Álcool e drogas) , projeto preventivo com filhos de dependentes químicos no Jardim Ângela – São Paulo,  local onde coletou os dados de seus estudos de mestrado e doutorado.

Thais dos Reis Vilela sempre foi uma defensora da prevenção do uso de substancias e de saúde mental em crianças e adolescentes, enfatizando a importância da família.

Formação, Família e Vida Cristã

Filha de Fatima Aparecida Vilela Rodrigues e de Neftali Rodrigues dos Reis, presbiterianos, cristãos. Aos 2 anos de idade, mudou com a família para Jataí-GO. Iniciou os estudos infantis no Colégio Bom Conselho na mesma cidade e depois mudou para o ISG (Instituto Samuel Graham), hoje Instituto Presbiteriano Samuel Graham, onde estudou o ensino fundamental e ensino médio. O ISG trouxe uma forte base intelectual e formação do seu caráter cristã. Tradicional colégio presbiteriano da cidade, fundado por missionários americanos que foram para o sudoeste goiano no século XX proclamar o Evangelho. Ao concluir o ensino médio, em 1999 retorna para o Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia-MG, onde inicia seus estudos em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, o qual conclui em 2004.

Foi batizada na Igreja Presbiteriana Central de Uberaba-MG e depois efetuou a sua Profissão de Fé na Igreja Presbiteriana de Jataí-GO. Desempenhou diversas atividades junto à Igreja até 1999, ano que mudou para Uberlândia-MG.

Thaís é a primogênita dos três filhos de seus pais: Fatima Aparecida Vilela Rodrigues e Neftali Rodrigues dos Reis. Thaís nasceu em 1981, Leonardo dos Reis Vilela em 1983 e Leandro dos Reis Vilela em 1984. Apenas em 2019, após buscas intensas e ajuda de familiares, conseguiu encontrar um novo irmão, Leandro César Delfino (1979), por parte de seu pai.

Fotos e vídeos da Thais quando criança pode ser acessado aqui. Relembre a sua história, infância e juventude.

Carreira de Trabalho Acadêmica 
 Doutorado em Ciências pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da UNIFESP (2018 em andamento)
 Mestrado em Ciências pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da UNIFESP (2010-2012)
 Especialização em Terapia Cognitiva (2011-2013)
 Especialização em Dependência Química (2004-2005)
 Graduação em Psicologia, Instituto de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia (1999-2004)
 Ensino Médio no Invest do Instituto Samuel Graham (IPSG) (1996-1998)

Carreira de Trabalho Profissional 
 Membro e profissional do Instituto de Terapia Comportamental - INTERAC, em São José dos Campos-SP.
 Psicóloga (2007)

Estudos e Publicações 
Em 2004 na Universidade Federal de Uberlândia apresentou sobre "Revisão sobre a aplicação da intervenção breve no tratamento de usuários de maconha".

Em 2012 defendeu a tese de mestrado pela UNIFESP: "Prevenção em saúde mental e problemas emocionais e comportamentais em adolescentes que convivem com a dependência química na família" sob a orientação da Prof (a) Neliana Buzi Figlie . 

A partir de 2018 Thais Vilela iniciou o doutorado, não finalizado por acidente rodoviário, sobre "Prevalence of emotional and behavioral problems and exposure to psychosocial stressors among children of addicted families in an underprivileged community" | "Prevalência de problemas emocionais e comportamentais e exposição a estressores psicossociais entre filhos de famílias viciadas em uma comunidade carente", orientada pelo Prof. Dr. Jair de Jesus Mari.

Vida e Obra 
Artigos científicos :

Vilela T., Rocha M.M., Figlie N.B., Pillon. S.C., Diehl, A., Mari J.J.  Domestic violence and risk of internalizing and externalizing problems in adolescents living with relatives displaying substance use disorders. Jornal Brasileiro de Psiquiatria 2020, 1:1-10.   

 Introduction: Psychoactive substance abuse problems in the family have an impact on the development of children and adolescents. This risk conditions can harm mental health and hinder healthy development in psychosocial areas. Objectives: This study investigated the psychosocial profile of children and adolescents assisted in a prevention service center for children of substance abusers in a deprived community located in the outskirts of Sao Paulo. Methods: Exploratory and descriptive study, based on cross-sectional methodology and a convenience sample of 791 children and adolescents assisted at the Intervention and Support Center for Children of Substance Abusers - CUIDA between January 2001 and December 2008. The sample was divided into groups according to discharge status: Active, Therapeutic Discharge (TD), Abandonment, Without Information about the Reason for Leaving and With Information about the Length of Treatment (WIRL), Without Information (WI), and Other Reasons for Leaving (OR). Results: In the Active group, 26% of mothers had completed high-school and 11% belonged to the A/B socioeconomic classes. The TD group showed the highest percentages of wage earning parents (52%) living together (64%). In the WIRL group, 17% of the mothers were illiterate or had not completed primary education, and 23% of the fathers were unemployed. In the WI group, 22% lived in houses that had been lent to them. Conclusions: Results indicate the impact of addiction and underprivileged conditions (such as housing status, fathers’ level of education, and socioeconomic status) on retention in the service and the importance of health prevention and promotion strategies aimed at this population.

 Objetivo: Investigar a associação entre exposição à violência doméstica e aumento do risco de problemas internalizantes e externalizantes e uso de substâncias entre adolescentes que vivem em famílias com transtorno por uso de substâncias (TUS) em uma comunidade de baixa renda de São Paulo, Brasil. Métodos: Estudo transversal com 102 adolescentes de 12 a 17 anos (M = 14,2, DP = 1,7) que vivem com familiares com TUS. Os desfechos foram avaliados por meio do Inventário de Autoavaliação para Adolescentes (YSR), questionários de fatores de estresse psicossociais, Drug Use Screening Inventory (DUSI) e Inventário de Frases de Violência Doméstica (IFVD). Resultados: A amostra apresentou altas taxas de problemas emocionais/comportamentais no YSR, sendo 24,5% com escores na faixa clínica para Problemas Internalizantes, 21,6% para Problemas Externalizantes e 26,5% para Problemas Totais. A presença de problemas de saúde mental foi preditora do uso de substâncias (RP = 2,22; IC 95% = 1,2-4,13) e o uso de substâncias foi preditor do aumento da prevalência de problemas emocionais/comportamentais. O uso de álcool prediz mais do que o dobro do risco de problemas emocionais/comportamentais (RP = 2,01; IC 95% = 1,08-3,76), enquanto o uso de substâncias ilícitas esteve associado com um aumento de quase três vezes na prevalência de Problemas Internalizantes (RP = 2,87; IC 95% = 1,19-6,89) e Externalizantes (RP = 3,3; IC 95% = 1,35-8,04). Conclusão: Adolescentes que convivem diretamente com familiares com TUS estão em risco para o desenvolvimento de problemas emocionais/comportamentais. Os achados reforçam a necessidade de políticas públicas que incluam programas de proteção para adolescentes que vivem em famílias com transtornos causados pelo uso de substâncias.

VILELA, THAÍS DOS REIS ; ROCHA, MARINA MONZANI DA ; FIGLIE, Neliana Buzi ; MARI, JAIR DE JESUS . Association between psychosocial stressors with emotional and behavioral problems among children of low-income addicted families living in Brazil. CHILD ABUSE & NEGLECT , v. 92, p. 12-21, 2019.

 Introduction: Children exposed to substance use in their families are vulnerable to multiple risk factors in their development and at increased risk for emotional and behavioral problems. The aims of the study were as follows 1) estimate the prevalence of emotional and behavioral problems among children aged 6–11 years old, living with addicted family members in a low-income urban community of São Paulo, Southeastern Brazil; 2) evaluate the children’s exposure to family psychosocial stressors and substance use; and 3) investigate the factors related to the increased risk of emotional and behavioral problems and substance use. Methods: A cross-sectional study was conducted among 101 children aged 6–11 years old (M = 9.16 years, SD = 1.61). The instruments used were a sociodemographic questionnaire, the Child Behavior Checklist (CBCL) and the Psychosocial Stress Factors (PSF). Results: High prevalence of problems was found for this sample: the CBCL showed 26.7% of clinical scores for Internalizing Problems, 40.6% for Externalizing Problems, and 40.6% for Total Problems. Exposure to family psychosocial stressors was also high, including severe disease (33%), physical aggression (28.9%), death (27.8%), psychiatric hospitalization (16.7%), suicide attempts (15.5%), and suicide (9.3%). Exposure to these family stressors was associated with an increase of two to four times in the prevalence of internalizing and externalizing problems. Conclusions: Children exposed to substance abusers have more mental health problems than general population, even when compared to peers living in similar low-income areas. This is a group that should be target of a selective preventive intervention.

VILELA, THAÍS DOS REIS ; SILVA, REBECA DE SOUZA E ; GRANDI, CAMILA GARCIA DE ; ROCHA, MARINA MONZANI DA ; FIGLIE, Neliana Buzi . Emotional and Behavioral Problems in Children Living With Addicted Family Members: Prevention Challenges in an Underprivileged Suburban Community. Paidéia (USP. Online), v. 26, p. 225-234, 2016.

 Introduction: Children living with substance abusers are more likely to experience negative outcomes. Our goal was to compare caregivers’ reports on the Child Behavior Checklist (CBCL) and a socioeconomic and risk form of psychological aspects of children exposed to substance abuse assisted versus not assisted by a preventive intervention program in an underprivileged community. This observational intervention study was conducted with 66 caregivers of children who attended the program and 35 caregivers of children from the same community who did not attend. Ages ranged between six and 11 years old. Chi-square and logistic regression tests indicate that children exposed to substance abusers have more mental health problems than the general population and those who did not participate in the preventive intervention program presented worse outcomes, with higher rates of behavioral/emotional problems and exposure to risk situations. Results suggest that preventive actions might be helpful to promote the mental health of children at risk, validating the need for public policies and services.

GRANDI, C. R. ; VILELA, T. ; FIGLIE, Neliana Buzi . Os filhos de usuários nocivos de substâncias psicoativas: Perfil psicossocial das crianças e dos adolescentes. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, v. 22, p. 17-26, 2014.

 Introduction: Psychoactive substance abuse problems in the family have an impact on the development of children and adolescents. This risk conditions can harm mental health and hinder healthy development in psychosocial areas. Objectives: This study investigated the psychosocial profile of children and adolescents assisted in a prevention service center for children of substance abusers in a deprived community located in the outskirts of Sao Paulo. Methods: Exploratory and descriptive study, based on cross-sectional methodology and a convenience sample of 791 children and adolescents assisted at the Intervention and Support Center for Children of Substance Abusers - CUIDA between January 2001 and December 2008. The sample was divided into groups according to discharge status: Active, Therapeutic Discharge (TD), Abandonment, Without Information about the Reason for Leaving and With Information about the Length of Treatment (WIRL), Without Information (WI), and Other Reasons for Leaving (OR). Results: In the Active group, 26% of mothers had completed high-school and 11% belonged to the A/B socioeconomic classes. The TD group showed the highest percentages of wage earning parents (52%) living together (64%). In the WIRL group, 17% of the mothers were illiterate or had not completed primary education, and 23% of the fathers were unemployed. In the WI group, 22% lived in houses that had been lent to them. Conclusions: Results indicate the impact of addiction and underprivileged conditions (such as housing status, fathers’ level of education, and socioeconomic status) on retention in the service and the importance of health prevention and promotion strategies aimed at this population. Keywords: Preventive Health Services, Substance-Related Disorders, Socioeconomic Factors, Human Development, Mental Health. 

 Resumo: Os filhos de usuários nocivos de substâncias psicoativas: Perfil psicossocial das crianças e dos adolescentes Resumo: Introdução: Problemas relacionados ao uso nocivo de substâncias psicoativas na família têm impacto sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Essas condições de risco podem prejudicar a saúde mental e impedir um desenvolvimento saudável em termos biopsicossociais. Objetivo: Este estudo investigou o perfil psicossocial de crianças e adolescentes assistidos em um serviço de prevenção para filhos de dependentes químicos localizado na periferia de São Paulo. Métodos: Estudo de corte transversal, com uma amostra de 791 crianças e adolescentes assistidos no CUIDA (Centro Utilitário de Intervenção e Apoio aos Filhos de Dependentes Químicos), no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2008. A amostra foi dividida em seis grupos, de acordo com o status de alta: Ativo, Alta Terapêutica (AT), Desistência, Sem Informação do Motivo de Saída e Com Informação de Tempo de Tratamento (SIMS), Sem Informação (SI) e Outros Motivos de Saída (OM). Resultados: No Grupo Ativo, 26% das mães completaram o ensino médio e 11% eram de classe A/B. O Grupo AT apresentou as maiores porcentagens de pais unidos (64%) e assalariados (52%). No Grupo SIMS, 17% das mães eram analfabetas ou tinham primário incompleto e 23% tinham pais desempregados. No Grupo SI, 22% viviam em casas cedidas. Conclusões: Os resultados apontam para o impacto da dependência química e a condição desfavorecida de moradia, escolaridade do pai e condição socioeconômica na adesão ao serviço e a importância de elaborarem-se estratégias de prevenção e promoção de saúde dirigidas a essa população vítima direta do uso de álcool e outras drogas pelos familiares.

Maria Luiza Segatto; Ilana Pinsky; Ronaldo Laranjeira; Thais Vilela. Triagem e intervenção breve em pacientes alcoolizados atendidos na emergência: perspectivas e desafios. Cadernos de Saúde Pública 23(8), July 2007.

 Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os princípios gerais, conceitos e principais elementos da intervenção breve, com uma revisão da literatura sobre sua aplicação em pacientes alcoolizados atendidos na emergência. Aborda a aplicabilidade da triagem como primeiro passo para o processo da intervenção breve e a utilização de instrumentos padronizados e validados que proporcionam informações úteis para um feedback consistente. Finalmente, destaca os desafios associados com a triagem nas salas de emergência como falta de tempo, formação inadequada dos profissionais, medo de incomodar o paciente e crença de que os alcoolistas não respondem às intervenções. Enfatiza-se, contudo, a importância da Intervenção Breve na emergência, que é viável e eficaz e a necessidade de pesquisas para determinar os ajustamentos dos profissionais e dos serviços de saúde.

 Introduction: The purpose of this article was to present the general principles, concepts, and main elements of brief intervention, with a literature review on its use for alcoholic patients treated at emergency rooms. It also presents the applicability of screening as a first step to the brief intervention process and the use of validated standard instruments that allow useful information for consistent feedback. Finally, it highlights the challenges associated with screening in emergency rooms due to insufficient time, inadequate professional training, fear of annoying the patient, and common beliefs that alcoholics do not respond to such interventions. Meanwhile, it emphasizes the relevancy of brief emergency intervention, which is both feasible and efficient, and the need for research to define the relevant adjustments by professionals and the health care system.

 Problemas emocionais e comportamentais, uso de substâncias, violência doméstica, resiliência e estratégias de enfrentamento em crianças e adolescentes que convivem com a dependência química na família

 Resumo:  A exposição ambiental de crianças e adolescentes ao uso de álcool ou drogas pelos pais ou familiares está associada a vários resultados negativos para o seu desenvolvimento. Objetivo: Avaliar a prevalência de problemas emocionais e comportamentais, uso de substâncias e exposição à violência doméstica, assim como resiliência e habilidades de enfrentamento em crianças e adolescentes que convivem com a dependência química, em uma comunidade desprivilegiada da cidade de São Paulo. Método: Trata-se de um estudo de prevalência com uma amostra de 293 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Conclusão: Esse estudo pretende contribuir para o entendimento do impacto da exposição de crianças e adolescentes ao uso de álcool e drogas na família, assim como os fatores de risco e proteção associados. Além disso, pretende validar a importância de investimentos em serviços e políticas públicas, destinados a promover a saúde mental dessa população em situação de risco, vítimas diretas da dependência de álcool e drogas dos seus pais e familiares.

Integrantes: Thaís dos Reis Vilela - Integrante / Marina Monzani da Rocha - Integrante / Jair de Jesus Mari - Coordenador / Neliana Buzi Figlie - Integrante.

 Perfil e seguimento de crianças e adolescentes que convivem com a dependência química na família

 Descrição: Filhos de dependentes químicos representam um grupo de risco para o desenvolvimento de problemas biopsicossociais. Viver no contexto da dependência química, além de causar prejuízos à saúde mental pode ser um grande fator de risco para o desenvolvimento de problemas com uso de álcool e outras drogas. O objetivo deste estudo é investigar o perfil das crianças e adolescentes assistidos pelo CUIDA (Centro Utilitário de Intervenção e Apoio aos Filhos de Dependentes Químicos), serviço pioneiro de prevenção seletiva para filhos de dependentes químicos. Trata-se, inicialmente, de um estudo de corte transversal, com amostragem de conveniência. Posteriormente, será realizado um estudo de seguimento com o objetivo de avaliar a situação atual das crianças e adolescentes que passaram pelo serviço. Os dados serão levantados a partir dos protocolos de avaliação clínica e a amostra será composta pelos atendidos no período de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2008, na faixa etária entre 6 e 17 anos, moradores da região do Bairro Jardim Ângela, periferia de São Paulo. Conhecer o perfil dessa população não só fortalece o trabalho que vem sendo realizado pelo serviço, como também torna viável a elaboração de estratégias direcionadas a partir da compreensão de quais são as reais necessidades dessa população..

Integrantes: Thaís dos Reis Vilela - Integrante / Neliana Buzi Figlie - Coordenador / Camila Garcia de Grandi - Integrante.

 Eficácia da Intervenção Motivacional com adolescentes e jovens atendidos em salas de emergência por consumo de álcool

 Descrição: Traçar o perfil dos pacientes atendidos no Pronto Socorro por consumo de álcool, realizar intervenções e avaliar mudanças de hábitos e redução de danos nos mesmos. Participação como auxiliar de pesquisa nas duas fases do projeto de doutorado: levantamento epidemiológico e ensaio clínico. Atividades desenvolvidas durante o período de 09/2003 a 11/2005..

Integrantes: Thaís dos Reis Vilela - Integrante / Maria Luiza Segatto - Coordenador / Ilana Pinsky - Integrante.

Capítulos de livros publicados

1.BORGES, M. A. A. ; VILELA, THAÍS DOS REIS ; ALBUQUERQUE, M. T. M. ; FIGLIE, N. B. . Como intervir para motivar: Aconselhamento Individual Breve. In: Lívia Pires Guimarães e Neliana Buzi Figlie. (Org.). Oráculo de Prevenção: Guia Prático - Um jogo interativo para desconstruir mitos e fortalecer verdades. 1ed.Belo Horizonte: Artesã Editora Ltda, 2018, v. 1, p. 77-116.

2.ALBUQUERQUE, M. T. M. ; BORGES, M. A. A. ; VILELA, T.R. . Como intervir para motivar: Aconselhamento Grupal Breve. In: Lívia Pires Guimarães e Neliana Buzi Figlie. (Org.). Oráculo de Prevenção: Guia Prático - Um jogo interativo para desconstruir mitos e fortalecer verdades. 1ed.Belo Horizonte: Artesã Editora Ltda, 2018, v. , p. 117-148.

3.VILELA, T.R.; PAYA, R. . Filhos de dependentes químicos - Prevenção no contexto familiar. In: Roberta Payá e colaboradores. (Org.). Intervenções Familiares para Abuso e Dependência de Álcool e Outras Drogas. 1ed.Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017, v. 1, p. 207-220.

4.VILELA, T.R.; Fontes, A. ; GOMES, L.S. ; FIGLIE, N. B. . Redução de Danos/ Uma abordagem legítima para lidar com o consumo de substâncias psicoativas. In: Figlie, Neliana Buzi; Bordin, Selma; Laranjeira, Ronaldo. (Org.). Aconselhamento em Dependência Química. 3ed.São Paulo: Grupo Gen - Roca, 2015, v. , p. 445-465.

5.VILELA, T.R.; GRANDI, C. G. ; FIGLIE, N. B. . Prevenção nos ambientes escolar e universitário. In: Alessandra Diehl; Neliana Buzi Figlie. (Org.). Prevenção ao uso de álcool e drogas: o que cada um de nós pode e deve fazer?. 1ed.Porto Alegre: Artmed, 2014, v. 1, p. 1-372.

6.FONTES, A. ; GOMES, L.S. ; VILELA, Thaís dos Reis ; FIGLIE, N.B. . Redução de Danos - Uma Abordagem Legítima para Lidar com o Consumo de Substâncias Psicoativas. In: Neliana Buzi Figlie; Selma Bordin; Ronaldo Laranjeira. (Org.). Aconselhamento em Dependência Química. 2ed.São Paulo: Roca, 2010, v. , p. 559-587.

7. FOZ, Adriana. Participação e desenvolvimento dos quizzes do livro: Frustração - Como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional / Adriana Fóz. Editora Benvirá. (2019).

Frases e Citações
1. "Esta tal ansiedade, que nos rouba a riqueza e a delicadeza de um instante...", Thaís dos Reis Vilela

2. "Colecione momentos, não coisas", Thaís dos Reis Vilela

3. "Não dá para passar por essa vida sem ser mãe", Thaís dos Reis Vilela

Acidente e Morte 

Faleceu com 39 anos de idade, no dia 28 de dezembro de 2020, vítima de um trágico acidente rodoviário. O acidente ocorreu na BR 365, KM 737, próximo à cidade de Ituiutaba-MG. Thais e sua família estavam viajando para Jataí-GO onde planejada passar o Reveillon. Deixou esposo e duas filhas, uma de 2 e outra de 6 anos.

O registro de sua morte foi dado pelo Instituto Médico Legal de Ituiutaba-MG em 28 de dezembro de 2020. Thaís Vilela viajava com seu esposo Luciano e suas filhas, Júlia e Marina. Ao aproximar do KM 737 da rodovia BR 365, administrada pela ECOVIAS DO CERRADO, o carro perdeu o controle, girando na pista e um carro no sentido contrário atingiu a lateral do carro. O esposo Luciano ficou hospitalizado na UTI em Uberlândia e recebeu alta em 01 de janeiro de 2021. Suas filhas receberam alta na mesma noite do acidente.

Thaís foi velada na Paz Universal em Uberlândia, no dia 29 de dezembro e sepultada no mesmo dia às 14h00 no Cemitério Bom Pastor, em Uberlândia-MG.

Cronologia do acidente:

11h30: Acidente na BR 365

13h00: Família recebe as primeiras informações do acidente

16h00: Família do esposo, depois o esposo e irmãos recebem a triste notícia da fatalidade e morte de Thaís

Referências

1. Leitura do Artigo VILELA, THAÍS DOS REIS; ROCHA, MARINA MONZANI DA ; FIGLIE, Neliana Buzi ; MARI, JAIR DE JESUS . Association between psychosocial stressors with emotional and behavioral problems among children of low-income addicted families living in Brazil. CHILD ABUSE & NEGLECT, v. 92, p. 12-21, 2019.

2. Leitura do Artigo VILELA, T.R.; SILVA, R. S. ; GRANDI, C. G. ; ROCHA, M. M. ; FIGLIE, N. B. . Emotional and Behavioral Problems in Children Living With Addicted Family Members: Prevention Challenges in an Underprivileged Suburban Community. Paidéia (USP. Online), v. 26, p. 225-234, 2016.

3. Leitura do Artigo GRANDI, CAMILA GARCIA DE ; Vilela, Thaís dos Reis ; FIGLIE, NELIANA BUZI . Children of substance abusers: psychosocial profile of children and adolescents. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, v. 22, p. 17-26, 2014.

4. Leitura do Artigo Segatto, Maria Luiza ; Pinsky, Ilana ; Laranjeira, Ronaldo ; Rezende, Fabiana Faria ; Vilela, Thaís dos Reis . Triagem e intervenção breve em pacientes alcoolizados atendidos na emergência: perspectivas e desafios. Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso), v. 23, p. 1753-1762, 2007.

5. Acidente na BR 365, 28 de dezembro de 2020

6. Mulher de 39 anos faleceu horas após grave acidente na BR 365 em Ituiutaba-MG

7. Mulher morre e 4 pessoas ficam feridas em grave colisão na BR 365

8. Cinco pessoas, sendo duas crianças, ficam feridas após colisão entre carros na BR 365

Ligações externas

 
 
Thaís Vilela, CV Lattes
Thaís Vilela, Scielo.
Thaís Vilela, ResearchGate
Thaís Vilela - Terapia Cognitiva

Psicólogos de Minas Gerais
Naturais de Uberaba